Sneeuwwitje (en de zeven dwergen), een sprookje dat meermaals is opgetekend door de gebroeders Grimm in Kinder- und Hausmärchen
 Sneeuwwitje en Rozerood (19e eeuw), een sprookje van de gebroeders Grimm in Kinder- und Hausmärchen
 Sneeuwwitje en de zeven dwergen, oorspronkelijk Snow White and the Seven Dwarfs, een Amerikaanse tekenfilm van Walt Disney
 Sneeuwwitje (musical) (1998), een  musical van Johan Vanden Eede
 Sneeuwwitje (2012), Nederlandse versie van de Amerikaanse film Mirror Mirror met Julia Roberts
 Sneeuwwitje (schimmel), een paddenstoel uit de familie Coprinaceae

Zie ook 
 Snow White (doorverwijspagina)